Apama – figlia di Bartaco e concubina del re persiano Dario I
 Apama – figlia di Artaserse II e moglie di Farnabazo II
 Apama I – moglie di Seleuco I Nicatore e prima regina della dinastia seleucide
 Apama – figlia della precedente  e del suo sposo Seleuco I Nicatore
 Apama II – figlia di Antioco I e di Stratonice di Siria
 Apama – figlia di Antioco II Teo e di Laodice I
 Apama III – nipote di Apama II e figlia di Demetrio II Etolico e di Stratonice di Macedonia
 Apama IV – figlia di Filippo V di Macedonia
 Apama – figlia di Alessandro di Megalopoli e moglie di Aminandro di Atamania